Бендль (, ):
 Бендль, Вацлав Ченек (1833—1870) — австро-венгерский чешский священник, поэт, писатель, журналист, переводчик.
 Бендль, Вячеслав (1833—1870) — чешский писатель.
 Бендль, Карел (1838—1897) — чешский музыкант, композитор и дирижёр.
 Бендль, Пётр (; р. 1966) — чешский политик.

Примечания